West Kensington (Londres), un quartier de Londres
 West Kensington (métro de Londres), une station de métro